

Hydronyme
 La Gouaneyre est un ruisseau de , qui traverse le département des Landes, et un affluent de la  Douze dans le bassin versant de l'Adour ;
 La Gouaneyre est un ruisseau de , qui traverse le département des Landes, et un affluent du  Ciron dans le bassin versant de la Garonne.